Cipro, ženská varianta Ciprová, je české příjmení.

Nositelé 

 František Cipro (* 1947) – český fotbalový trenér a bývalý fotbalista
 Oldřiška Ciprová (* 1979) – česká spisovatelka a herečka
 Václav Cipro (1895–1966) – český odborář a politik